Кончо — переписна місцевість (CDP) в США, в окрузі Апачі штату Аризона.
 Кончо — округ (графство) у штаті Техас, США.